Ханс Бьёркегрен (; 26 января 1933, Висбю — 22 июля 2017, Стокгольм) — шведский поэт, писатель, историк и переводчик, проявлявший большой интерес к Советскому Союзу. В Швеции считается одним из основных переводчиков русской литературы на шведский язык.

Биография 
В 1960—1968 годах работал в городе Москве, вначале корреспондентом газеты «», а затем в качестве главы Агентства новостей стран Северной Европы.

Автор нескольких поэтических сборников, трёх исторических романов. Переводил с русского на шведский произведения Ахматовой, Аксёнова, Бродского, Довлатова, Евтушенко, Окуджавы, Солженицына и многих других. Написал биографию Солженицына. Автор исторического исследования «Скандинавский транзит» о деятельности российских революционеров в Скандинавии.

В 1993 году Ханс Бьёркегрен получил звание почётного профессора Уппсальского университета.

Награды 
 Медаль Пушкина (11 марта 2008 года, Россия) — за большой вклад в распространение и популяризацию русского языка и русской культуры.

Сочинения 
 Mistral (1954), сборник стихов
 Under kejsarens solfana (1955), сборник стихов
 Bron vid Ajmunds (1978), (досл. «Аймундский мост», в русском переводе «Русские идут (оккупация Готланда)» — СПб., 1999) — роман, повествующий о периоде оккупации острова русскими войсками адмирала Бодиско.
 Gustaf V:s skål (1980), роман
 Gandonerna i Narva (1981), роман
 Ryska posten — De ryska revolutionärerna i Norden 1906—1907 (1985) (в русском переводе «Скандинавский транзит. Российские революционеры в Скандинавии. 1906—1917» (М., 2007))

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на книгу Бьёркегрена на сайте «Всемирная история»

Шведские писатели
Поэты Швеции
Переводчики прозы и драматургии на шведский язык
Лауреаты Переводческой премии Общества Девяти
Почётные доктора Уппсальского университета